GNF 1 (2007/2008) był 52. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Sezon rozpoczął się 21 września, a zakończył 8 czerwca. Tytułu nie obroniła drużyna Olympique Khouribga. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

Premie 
Premie pieniężne w sezonie 2007/2008 dostało 6 najlepszych drużyn, a ich podział wyglądał następująco:

Tabela końcowa

Lider kolejka po kloejce

Awans do I ligi 
 AS Salé
 Chabab Mohammédia

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Sponsorzy klubów

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Maroku
2008 w Maroku